En Pologne, Zwola est le nom de :

dans  la voïvodie de Grande-Pologne
 Zwola, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Zwola, village du powiat de Garwolin
 Zwola, village du powiat de Kozienice,

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zwola, village,